Buscemi může být:

 Buscemi – italská obec

příjmení
 Andrea Buscemi (* 1963) – italský herec
 Giusy Buscemi (* 1993) – italská herečka
 Michael Buscemi (* 1960) – americký herec a režisér
 Salvatore Buscemi (1840–1913) – italský politik
 Steve Buscemi (* 1957) – americký herec a režisér